Zahamena kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Zahamena Strict Nature Reserve, naturreservat, 
 Ankeniheny - Zahamena Forest Corridor, skog, 
 Zahamena National Park, naturreservat, 

Robotskapade Madagaskarförgreningar